Josep Tolosa i Carreras (kastilisch José Tolosa y Carreras, * 20. November 1846 in Girona; † 28. April 1916 in Barcelona) war ein spanischer Schachspieler, Schachkomponist, Journalist und Sachbuchautor. Er stammte aus Katalonien.

Er war Schüler von Joan Carbó i Batlle, und Lehrer von Josep Paluzie i Lucena und Valentí Marín i Llovet. Er spielte Schach im Café del Recreo und im Cafè Anglès und schrieb für die Zeitschriften Teoría y práctica del ajedrez, La Ilustración und Sportsmen’s Club. Josep Paluzie i Lucena veröffentlichte im Jahr 1905 ein Lehrbuch für Schachanfänger, welches er José Tolosa y Carreras widmete.

Kompositionsbeispiel 

Lösung:
1. Sc4–b2 c3xb2
2. Sc2–a1 b2xa1D
3. Da7xa1 matt
Jedoch beispielsweise nicht 1. Sc2–d4? c3–c2 2. Sd4–e6 c2–c1S+.

Werke 
 Traité analytique du probleme d’échecs, Paris, 1892
 Ruy López, Barcelona, 1895–1899 (Zeitschrift)

Literatur 
 Schach-Jahrbuch für 1899/1900, Veit & Comp., Leipzig 1899, S. 233
 Kurzbiographie von Josep Tolosa in Revista internacional de ajedrez, 04/1896. (spanisch)

Weblinks 

 
 Spiel José Tolosa y Carreras – J.C. Batlle
 Kompositionen von Josep Tolosa auf dem PDB-Server

Einzelnachweise 

Sachbuchautor (Schach)
Schachkomponist
Schachspieler (Spanien)
Schachspieler
Person (Girona)
Spanier
Geboren 1846
Gestorben 1916
Mann